Kibitz steht für:

 eine CIA-Einheit in Karlsruhe; siehe Stay-behind-Organisation#Ab 1949
 (Der) Kibitz, Posse mit Gesang von Bernhard Buchbinder

Siehe auch

Kiebitz